Эдуард фон Валь (von Wahl) 1833—1890) — хирург, ректор Дерптского университета.

Биография 
Родился в семье эстляндского барона Карла Георга фон Валя (1806—1876) и англичанки Энн урождённой Ригби (Anne Rigby, 1804—1869), сестры английской писательницы и путешественницы Элизабет Ригби. Родители разведены в 1837. 
Отец художницы Анны Валь.

Учился в Дерптском университете.

1859 — получил степень доктора медицины.

1878 — был профессором хирургии в Дерптском университете.

1881–1885 — ректор Дерптского университетa. 

Валь несколько лет был редактором «St.-Petersburger medicinische Wochenschrift». Он указал на необходимость изучения проказы в Прибалтийском крае.

Валь написал 42 работы.

Важнейшие труды 
 «Ueb. Knochen- u. Gelenkkrankheiten» («Handbuch Gerhardt’a», VI);
 «Ueber Brüche der Schädelbasis»;
 «Die Diagnose der Arterienverletzungen»;
 «Die Aetiologie und Therapie des Ileus»; последние три работы напечатаны в «Klinische Vorträge» Фолькмана.

Примечания

Литература 
 

Медики России
Ректоры Императорского Дерптского университета